Regione del Sud-Ovest, regione del Burkina Faso
 Regione del Sudovest, regione del Camerun